Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1952 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton et Thelma Coyne Long battent Allison Burton et Mary Bevis Hawton en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Cinq équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long||align=center|Victoire|| Allison Burton Mary Bevis Hawton (3)
|-
|2|| Nell Hall Hopman Beryl Penrose||align=center|1/2 finale|| Allison Burton Mary Bevis Hawton (3)
|-
|3|| Allison Burton Mary Bevis Hawton||align=center|Finale'''|| Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long (1)
|-
|4|| Dorothy Diggle Pamela Southcombe||align=center|1/2 finale|| Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1952
Australie Double dames
Sport en Australie en 1952
Janvier 1952
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)